Miejscowości i jednostki administracyjne
 Berkeley – miasto w Wielkiej Brytanii, w hrabstwie Gloucestershire
 Berkeley – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia, w hrabstwie Alameda
 Berkeley – miejscowość w prowincji Ontario w Kanadzie
 Berkeley – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Berkeley – wieś w Stanach Zjednoczonych, w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Berkeley Heights – miejscowość w stanie New Jersey w Stanach Zjednoczonych
 Berkeley Lake – miejscowość w stanie Georgia w Stanach Zjednoczonych
 Berkeley Township – miejscowość w stanie New Jersey w Stanach Zjednoczonych
 Berkeley (ang. Berkeley Township) – gmina w Stanach Zjednoczonych, w stanie New Jersey, w hrabstwie Ocean
 Berkeley County – hrabstwo w stanie Karolina Południowa w Stanach Zjednoczonych
 Berkeley County – hrabstwo w stanie Wirginia Zachodnia w Stanach Zjednoczonych

 Osoby
 George Berkeley – irlandzki filozof
 Miles Joseph Berkeley – botanik
 Richard Berkeley – animator kultury, muzyk

 Inne
 Berkeley Plantation – plantacja w stanie Wirginia w Stanach Zjednoczonych
 Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley – Kampus Uniwersytetu Kalifornijskiego (ang. University of California, Berkeley – w skrócie UC Berkeley)
 Berkeley Software Distribution – rodzina komputerowych systemów operacyjnych klasy UNIX.
 Berkeley Open Infrastructure for Network Computing – Otwarta Infrastruktura Przetwarzania Rozproszonego
 Berkeley Database – baza danych
 Berkeley Fast File System – 64-bitowy system plików
 Berkeley Software Design Inc. – przedsiębiorstwo
 Berkeley Internet Name Domain – serwer DNS